Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Cirq – Dordogna
 Saint-Cirq – Tarn e Garonna